

Patronyme 

 Andrée Defferre-Aboulker (1912-1993), résistante et femme politique française ;
 Berthe Bénichou-Aboulker (1886-1942), première femme de lettres à être éditée en Algérie ;
 Célestine Aboulker (1874-1954), artiste-peintre et femme de lettres française ;
 Fabrice Aboulker (1959-), compositeur français ;
 Florence Aboulker (1934-2002), productrice et romancière ;
  (1876-1957), médecin, homme politique et résistant français ;
 Isabelle Aboulker (1938-), compositrice française ;
 José Aboulker (1920-2009), médecin, homme politique et résistant français ;
 Marcel Aboulker (1905-1952), réalisateur français ;
 Pierre Aboulker (1906-1976), urologue français, médecin du général de Gaulle.

Patronyme séfarade